Dronia ist der Familienname folgender Personen:

 Norbert Dronia (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Paweł Dronia (* 1989), polnischer Eishockeyspieler